

Persone 
 At de Mons (XIII secolo) – trovatore occitano
 Pierre Dugua de Mons (1558-1628) – esploratore francese
 Anna Mons (1672-1714) – amante reale tedesca
 Étienne Parfait Martin Maurel de Mons (1752-1830) – arcivescovo francese

Geografia

Belgio 
 Mons – città nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)

Francia 
 Mons – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Mons – comune nel dipartimento della Charente (Nuova Aquitania)
 Mons – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Mons – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)
 Mons – comune nel dipartimento del Gard (Occitania)
 Mons – comune nel dipartimento dell'Hérault (Occitania)
 Mons – comune nel dipartimento del Varo (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Mons-Boubert – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Mons-en-Barœul – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Mons-en-Laonnois – comune nel dipartimento dell'Aisne (Hauts-de-France)
 Mons-en-Montois – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Mons-en-Pévèle – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)

Svizzera 
 Mons – antico nome tedesco di Mon, ex comune ora frazione di Albula, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)

Altro 
 Mons – formazione geologica extraterrestre analoga a un monte
 Mons – nome proprio di persona norvegese e svedese
 Mons. – titolo religioso

Pagine correlate 

 Moons